Пайкгачха:
 Пайкгачха — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Пайкгачха — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Кхулна.